Очеретоватое — название населённых пунктов на Украине.

Днепропетровская область 
 Очеретоватое — село в Васильковском районе.
 Очеретоватое — село в Магдалиновском районе.
 Очеретоватое — село в Синельниковском районе.

Запорожская область 
 Очеретоватое — село в Бильмакском районе.
 Очеретоватое — село в Токмакском районе.

Полтавская область 
 Очеретоватое — село в Семёновском районе.